Barrier est le terme anglophone signifiant barrière.

Patronymes 

 Christiane Barrier (1948-), photographe française ;
 David Barrier (1975), joueur français de rugby à XV ;
 Edgar Barrier (1907-1964), acteur américain (conjoint de la suivante) ;
 Ernestine Barrier (1908-1989), actrice américaine (conjoint du précédent) ;
 Gustave Barrier (1853-1945), vétérinaire français ;
 Gustave Barrier (1860-1931), religieux et écrivain catholique français ;
 Gustave Barrier (1871-1953), peintre français ;
 Maurice Barrier (1934-2020), acteur français ;
 Michael Barrier (1940-), journaliste, avocat et assistant politique américain et historien indépendant ;
 Ricet Barrier (1932-2011), chanteur français ;
 Robert Barrier (1907-1955), homme politique français.

Toponymes 

 Barrier, hameau de la commune néerlandaise de Voerendaal ;
 Barrier Highway, axe routier australien ;
 La Barrier, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Le Barrier, volcan du nord du Kenya ;
 Great Barrier et Little Barrier, noms anglais respectifs des îles de la Grande Barrière et de la Petite Barrière, situées dans le golfe de Hauraki ;
 Great barrier, nom anglais de la Grande barrière de corail.